

Ґарнек — село в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґарнек — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства